Kalecik (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Kalecik (stad), de hoofdplaats van het district
Kalecik (Hozat), een dorp in de Turkse provincie Tunceli